Кардо́со () — іспанське і Кардо́зу (), Кардо́зо — португальське прізвище.

Відомі носії:

 Мігел Азеведу Кардозу (1972) — португальський футбольний тренер.
 Оскар Кардосо (1983) — парагвайський футболіст.
 Руді Кардосо (1990) — болівійський футболіст.
 Сідоніу Бернардіну Кардозу да Сілва Пайш (1872—1918) — португальський військовий і політик, 4-й президент Португальської Республіки.
 Факундо Кардосо (1995) — аргентинський футболіст.
 Фернандо Енріке Кардозо (1931) — бразильський соціолог та державний діяч, президент Федеративної Республіки Бразилія протягом двох термінів (1995—2003).
 Хорхе Кардосо (1978) — венесуельський борець греко-римського стилю.
 Хосе Сатурніно Кардосо (1971) — парагвайський футболіст.

Інші значення 
 «Ештадіу Жоау Кардозу» — футбольний стадіон у Тонделі, Португалія

Примітки 

Португальські прізвища
Іспанські прізвища